Lotte - comune tedesco della Renania Settentrionale-Vestfalia
Lotte - diminutivo dei nomi Charlotte e Liselotte
Lotte - film muto tedesco del 1928, diretto da Carl Froelich
Lotte - telenovela olandese
Lotte Corporation - multinazionale sudcoreana